Karl Ritter – nazwisko następujących osób:
 Karl Ritter (1788-1839) – niemiecki kupiec
 Karl Ritter (1883–1968) – niemiecki dyplomata
 Karl Ritter (1888–1977) – niemiecki producent filmowy i reżyser
 Karl Ritter (ur. 1959) – austriacki muzyk
 Karl Bernhard Ritter (1890–1968) – niemiecki teolog i polityk DNVP
 Karl Gustav Wilhelm Ritter (1877–1933) – niemiecki działacz związkowy, ofiara reżimu nazistowskiego
 Karl Hermann Ritter (1931–2006) – niemiecki polityk
 Karl Wilhelm Ritter (1847–1906) – szwajcarski inżynier i wykładowca

Zobacz też:
 Carl Ritter (1779–1859) – niemiecki geograf